Livadia peut faire référence à :
 Livadia, commune urbaine de la république autonome de Crimée, en Ukraine.
 Livadiá, capitale du district régional de Béotie, en Grèce.
 Livádia, village du dème de Péonie, en Grèce.
 Livádia, ville de Chypre.
 Le Livadia, yacht de la Marine impériale de Russie